Das Dameneinzel der Australian Open 1987 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerin war Martina Navratilova. Das Finale bestritten Hana Mandlíková und Martina Navratilova, das Mandlíková in zwei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
1987